Belloto es el nombre común de dos árboles sudamericanos:
 Beilschmiedia miersii, también llamado "belloto del norte";
 Beilschmiedia berteroana, también llamado "belloto del sur";
del nombre de estos árboles procede un topónimo:
 El Belloto, un poblado de la comuna de Quilpué, en Chile.